Владимир Саблин:
 Саблин, Владимир Михайлович (1872—1916) — русский издатель, переводчик, редактор.
 Саблин, Владимир Филиппович (1902—1943) — Герой Советского Союза.